La famille Jaillot est une famille française, originaire de Franche-Comté, implantée à Paris au .

Elle a produit plusieurs géographes, cartographes et artistes français, célèbres pour avoir établi ou imprimé des plans de Paris au .

Filiation 

D'une famille du département du Jura issirent :
 Pierre Simon Jaillot (1631-1681), sculpteur sur ivoire, frère ainé du suivant ;
 Alexis Hubert Jaillot (1632-1712), géographe et cartographe français, marié en 1665 à Paris avec Jeanne Berey, dont :
 Bernard-Jean-Hyacinthe Jaillot dit Bernard Jaillot (1673-1739), géographe et cartographe du Roi en 1712, auteur du plan de Paris dit « plan de Jaillot », marié avec Marie Marguerite de La Salle, dont :
 Bernard Antoine Jaillot (?-1749), cartographe, auteur de plans de Paris ;
 Françoise Jaillot, mariée en 1755 avec son cousin germain par les Jaillot, Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné dit Jaillot, (vers 1710-1780), géographe du Roi, cartographe et historien.

Références 

Famille française
Famille de Franche-Comté
Famille d'Île-de-France